Уско́в (Уско́ва) – русская фамилия. Известные носители:

Усков 
 
 Усков, Анатолий Павлович (1922—2010) — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Усков, Андрей Александрович (род. 1973) — российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Усков, Борис Николаевич (1901—1971) — советский специалист по анатомии человека, принимал участие в уходе за телом В. И. Ленина и бальзамировании И. В. Сталина.
 Усков, Валерий Иванович (род. 1933) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Усков, Василий Михайлович (1911—2006) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Усков, Владимир Викторович (1907—1980) — советский театральный актёр.
 Усков, Игорь Борисович (род. 1928) — советский и российский учёный в области метеорологии, климатологии и агрометеорологии.



См. также 
 Усково